Dronning Anne eller Dronning Anna kan henvise til flere dronninger med dette navn:

Regerende dronninger 
 Anna Jagellonica (1523–1596) – regerende dronning af Polen 1575–1586
 Anne af Storbritannien (1665–1714) – regerende dronning af England, Skotland og Irland 1702–1707 og af Storbritannien 1707–1714.

Ikke-regerende dronninger 
 Anna af Kiev (11. århundrede) – dronning af Kongeriget Frankrig 1051–1060.
 Anna af Bøhmen (1290–1313) – dronning af Bøhmen 1306, 1307–1310.
 Anna af Bøhmen (1366–1394) – dronning af England 1382-1394.
 Anne Neville (1456–1485) – dronning af England 1483–1485.
 Anne af Bretagne (1477–1514) – dronning af Frankrig 1491–1498 og 1499–1514.
 Anne af Foix-Candale (1484–1506) – dronning af Ungarn og Bøhmen 1502–1506
 Anne Boleyn (1501/1507–1536) – dronning af England 1533–1536.
 Anna af Bøhmen og Ungarn (1503–1547) – dronning af Bøhmen og Ungarn 1526–1547.
 Anna af Kleve (1515–1557) – dronning af England 1540–1540.
 Anna af Østrig (1573–1598) – dronning af Polen og Sverige 1592–1598
 Anna af Danmark (1574–1619) – dronning af Skotland 1589–1619 og England 1603–1619
 Anna Cathrine af Brandenburg (1575–1612) – dronning af Danmark og Norge 1597–1612
 Anna af Østrig (1601–1666) – dronning af Frankrig 1615–1643
 Anna Sophie Reventlow (1693–1743) – dronning af Danmark og Norge 1721–1730
 Anna Pavlovna af Rusland (1795–1865) – dronning af Nederlandene 1840–1849
 Anne af Bourbon-Parma (1923–2016) – titulær dronning af Rumænien
 Anne-Marie af Danmark (født 1946) – dronning af Grækenland 1964–1974

Se også 
 Anne (pigenavn)
 Anna af Danmark